Kiurina ist der Familienname folgender Persönlichkeiten:

 Berta Kiurina (1882–1933), österreichische Opernsängerin
 Hubert Kiurina (1908–1994), österreichischer Schauspieler